Rezystancja
 Rezystancja dynamiczna
 Rezystancja izolacji
 Rezystancja liniowa
 Rezystancja magnetyczna
 Rezystancja nieliniowa
 Rezystancja powierzchniowa
 Rezystancja rozprzestrzenienia
 Rezystancja przyrostowa
 Rezystancja skrośna
 Rezystancja stanowiska
 Rezystancja statyczna
 Rezystancja termiczna
 Rezystancja uziemienia
 Rezystancja uziomu
 Rezystancja właściwa

Zobacz też 
 Impedancja
 Opór
 Reluktancja
 Reaktancja